Marek Olbrycht ist der Name folgender Personen:

* Marek Jan Olbrycht (* 1964), polnischer Historiker, Archäologe und Orientalist 
 Marek Jerzy Olbrycht (* 1952), polnischer General